

Geografia 
 Spagna
 Ledesma de la Cogolla – comune nella comunità autonoma di La Rioja
 San Millán de la Cogolla – comune nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Emiliano della Cogolla – eremita, venerato come santo dalla Chiesa cattolica